Вадим Николаевич Ашурков (31 марта 1904, Тула — 10 мая 1990, Тула) — советский , краевед. Доктор исторических наук (1963), профессор (1964). Заслуженный деятель науки РСФСР (1988).

Биография 
Вадим Николаевич Ашурков родился 31 марта 1904 года в Туле в интеллигентной русской семье. Его отец — Николай Михайлович Ашурков (ум. 1921) — служил начальником кузнечной мастерской Тульского оружейного завода. Мать — Александра Михайловна (ум. 1947). С 1913 года по 1917 год младший Ашурков был тульским гимназистом, с 1917 года по 1921 год — учеником 3-й городской школы 2-й ступени, а затем, до 1924 года — студентом вечернего рабочего техникума. С 1919 года совмещал учёбу в школе, а затем в техникуме с работой в канцелярии Тульского оружейного завода. После окончания школы оставался делопроизводителем на Оружейном заводе до 1924 года, а затем ещё три года работал там же хронометристом и пять — техником до 1931 года.

Будучи студентом техникума, Ашурков серьёзно увлёкся изучением истории Тульского края. В результате во 2-й половине 20-х годов появились его первые печатные работы. В 1929 году он стал членом правления Общества по изучению Тульского края, которое стало для него первой альма-матер. В 1931 году Ашурков поступил в Московский историко-архивный институт, в декабре 1933 года стал одним из первых 17 выпускников.

После окончания института вернулся в Тулу и два года работал научным сотрудником краеведческого музея. В 1935 году он начал преподавательскую работу: читал историю сначала в тульском механическом рабфаке с 1935 года по 1940 год, а потом с 1940 года по 1941 год — в механико-технологическом техникуме. С 1937 года по совместительству работал научным сотрудником Тульского архива. С 1941 года по 1943 год исполнял обязанности начальника областного архива.

В 1942—1943 годах Ашурков работал над кандидатской диссертацией «Тульские оружейники и их классовая борьба в XVII — 1-й четверти XIX веков». На последней стадии работы над диссертацией в 1943 году становится старшим преподавателем истории Тульского областного педагогического института. В январе 1944 года защищает диссертацию, в 1946 году становится доцентом кафедры истории, в 1947 году — её заведующим.

В 1956 году в структуре историко-филологического факультета педагогического института произошла реорганизация: кафедра истории СССР и всеобщей истории объединились. С 1956 года по 1962 год Ашурков был доцентом кафедры истории. В это время он подготовил докторскую диссертацию: «Русские оружейные заводы во второй половине XIX века.». Защита состоялась в 1963 году. В 1963 году в педагогическом институте восстанавливается старая структура исторических кафедр, и Ашурков с 1963 года по 1975 год снова возглавил кафедру истории СССР. В 1964 году он получил учёное звание профессора, а в 1967 году стал почётным гражданином Тулы.

Основные положения докторской диссертации изложены в докладах на научных конференциях. Он показал историю отечественного оружейного производства 2-й половины XIX века, в том числе процесс промышленного переворота, и государственную политику по отношению к рабочим в условиях военного ведомства. Её значение для тульской историографии связано с общими проблемами социальной истории Тулы, историей развития отраслей промышленного производства. Многое из указанного сделали и продолжают делать ученики Ашуркова, разрабатывая сословную, экономическую историю, историю местного самоуправления, защитив под его руководством кандидатские диссертации: С. В. Дичковский, А. А. Королёв, В. И. Плотникова, А. А. Сухов, Н. Ф. Фирсанова (Трутнева), Л. П. Фролова.

Общеисторическое и педагогическое значение имела работа Ашуркова над учебником для исторических факультетов педагогических институтов «Историческое краеведение». Учебник вышел в издательстве «Просвещение» в 1975 году. В том же году он по состоянию здоровья был освобождён от заведования кафедрой истории СССР и оставался её профессором до ухода на пенсию 1 сентября 1988 года.

Став пенсионером, он совместно со своими коллегами доцентами В. И. Крутиковым и А. П. Плотниковым работал в качестве члена редакционной коллегии над составлением библиографического указателя «История Тульского края». Указатель вышел в Туле осенью 1990 года, уже после его смерти. Составители, сотрудники Тульской областной библиотеки, посвятили его памяти

Награды и премии 
 Почетный гражданин Тулы (1967).
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1984)
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1988)
 Отличник народного образования РСФСР
 Отличник просвещения СССР.

Основные труды 
 Тульские оружейники и их классовая борьба в XVII — 1-й четверти XIX веков / В. Н. Ашурков. — Тула: Обл. кн. изд-во, 1947. — 175 с.
 Конструктор С. И. Мосин: Краткий очерк жизни и деятельности изобретателя русской магазинной винтовки / В. Н. Ашурков. — Тула: Обл. кн. изд-во, 1949. — 80 с.
 
 Тульские мастера оружейного дела: (Из истории русской техники XVIII — первой половины XIX в.) / В. Н. Ашурков. — Тула: Обл. кн. изд-во, 1952. — 72 с.
 
 Город мастеров: Очерки по истории Тулы с XVI века до установления власти Советов / В. Н. Ашурков. — Тула: Кн. изд-во, 1958. — 141 с. — Библиогр.: с. 139—141.
  — Библиогр.: с. 61-62.
  — Библиогр.: с. 79-81.
  — Библиогр.: с. 99-103.
  — Библиогр.: с. 127—134.
 Оружейного дела надзиратель: Жизнь и деятельность тульского механика Алексея Сурнина (1767—1811 гг.) / В. Н. Ашурков. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1969. — 64 с.: ил. — (Наши славные земляки).
 Кузница оружия: Очерки по истории Тульского оружейного завода / В. Н. Ашурков. — Тула: Обл. кн. изд-во, 1974. — 112 с. — Библиогр.: с. 107-110.
 Конструктор автоматического стрелкового оружия. В. А. Дегтярев: Очерк / В. Н. Ашурков, И. И. Кириллов. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1979. — 30 с.

Литература 
 О награждении Ашуркова В. Н. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.03.1984 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1984. — № 14. — Ст. 463.
 О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР» Ашуркову В. Н.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.03.1988 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1988. — № 13. — Ст. 382.
 Плотников А. П. Историк русского оружейного производства: Вадим Николаевич Ашурков (1904—1990) // Гордость земли Тульской. — Тула, 1991. — Т. 2. — С. 85-88. — Библиогр. в конце ст.
 Меркулов В. Девяностая весна профессора Ашуркова// Там же. — 1994. — 5 апр. (Об открытии мемориальной доски на доме, где жил В. Н. Ашурков).
 Присенко Г. П. Творческая биография историка отечественного оружейного производства профессора В. Н. Ашуркова (1904—1990) // Российское предпринимательство: история, традиции, памятники: Тез. II Всерос. науч. конф. «Тульский металл в истории промышленности и предпринимательства». — Тула, 1995. — Ч.II. — С. 71-74. — (Тульский металл в истории российской промышленности и предпринимательства; Вып.5).
 Ашурков Вадим Николаевич // Тульский биографический словарь. — Тула, 1996. — Т.1. — С. 32-33. — Библиогр. в конце ст.
 Вадим Николаевич Ашурков // Тула научная: Аналитико-информ. обзор науч.-техн. сферы Тульской обл. — Тула, 1999. — С. 211.
 Фролова Л. П. Слово об учителе // Россия. Традиции и новации: история, политология, право: Чтения, посвящённые памяти В. Н. Ашуркова, 17 мая 2000 г.: Сб. материалов. — Тула, 2000. — С. 3-4.
 Большаков В. Дедушка Вадим // Тула вечерняя. — 2000. — 25 мая. — С. 3. (О чтениях, посвящённых памяти В. Н. Ашуркова, прошедших в ТГПУ им. Л. Н. Толстого).
 Присенко Г. П. Творческая биография Вадима Николаевича Ашуркова, доктора исторических наук, профессора (1904—1990) // Россия. Традиции и новации: история, политология, право: Чтения, посвящённые памяти В. Н. Ашуркова, 17 мая 2000 г.: Сб. материалов. — Тула, 2000. — С. 5-18.

Ссылки 
 Присенко Г. П. Ашурков Вадим Николаевич : биографический очерк — на сайте Тульской областной универсальной научной библиотеки
 Персоналии — Исследователи Куликова поля 

Выпускники МГИАИ
Краеведы Тульской области
Почётные граждане Тулы
Преподаватели Тульского педагогического университета
Персоналии:Тульский оружейный завод